{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = Grand Slam Cup
| Officiële naam     = 
| Plaats             = München
| Land               = Duitsland
| Auspiciën          = ITF
| Deelnemers         = 16 enkel
| Categorie          = 
| Ondergrond         = tapijt, binnen
| Prijzengeld        = $ 6.000.000  
| Jaar               = 1990
| Datum              = 11 - 16 december
| Vorige             = 
| Volgende           = 1991
| Winnaar enkelspel  =  Pete Sampras
| Winnaar dubbelspel = 
}}

De Grand Slam Cup''' 1990 werd gespeeld van 11 tot en met 16 december 1990. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in de Olympiahalle in de Duitse stad München.

Toernooischema 

ATP-toernooi in 1990